Cette page dresse la liste des sondages d'opinions relatifs aux élections fédérales canadiennes de 2004.

À l'échelle nationale

Pendant la campagne électorale

Au cours de la 37e législature du Canada 
La  du Canada est en session du  au . Sa composition est déterminée par les élections de 2000, tenues le  et s'achève lorsqu'une campagne électorale fédérale est déclenchée le .

Après la création du Parti conservateur

Avant la création du Parti conservateur

Par zone géographique

Dans les provinces de l'Atlantique

Au Québec

En Ontario

Dans les Prairies

En Alberta

En Colombie-Britannique

Notes et références

Notes

Références 

2004
Élection au Canada en 2004
Federales, 2004
Sondage, Fédérale, 2004